Ку́дрово — топоним в России:

 Кудрово — город во Всеволожском районе Ленинградской области.
 «Кудрово» — планируемая станция Петербургского метрополитена.
 Кудрово — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Кудрово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Кудрово — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Кудрово — деревня в Печорском районе Псковской области.